The Girl Across the Way – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin 
The Girl Across the Way – cortometraggio del 1913 diretto da Christy Cabanne
La ragazza di fronte (La Fille d'en face – titolo inglese The Girl Across the Way) – film del 1968 diretto da Jean-Daniel Simon